Wendy Turnbull e John Lloyd erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–3  Kathy Jordan e Steve Denton.

Teste di serie

 Wendy Turnbull /  John Lloyd (campioni)
 Kathy Jordan /  Steve Denton (finale)
 Anne Smith /  Dick Stockton (terzo turno)
 Martina Navrátilová /  Mike Estep (quarti di finale)

 Andrea Temesvári /  Kevin Curren (quarti di finale) 
n/a 
 Elizabeth Sayers /  Sherwood Stewart (semifinali) 
 Anne Hobbs /  Marty Riessen (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1984